Шинковцы — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Шинковцы — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Шинковцы — деревня в Щучинском районе Гродненской области.